Aterazawa (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Yamagata: Aterazawa (Yamagata) (heute: Ōe (Yamagata))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Aterazawa (Han)